Winschermann ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Winschermann (1920–2021), deutscher Oboist, Dirigent und Hochschullehrer
 Wilhelm Winschermann (1818–1880), deutscher Reeder und Kohlenhändler